Bytów může označovat:
 Bytów – polské město
 Okres Bytów – polský okres
 Bytów (hrad) – křižácký hrad v Polsku